Metropolitan může znamenat:

 budovy
 Metropolitní opera (anglicky: Metropolitan Opera) v New Yorku
 Metropolitní muzeum umění (anglicky: Metropolitan Museum of Art) v New Yorku

 doprava
 Metropolitan (vlak) – vlakový spoj na trase Praha – Budapešť
 Metropolitan Line (linka metra v Londýně)

 kultura
 Metropolitan (novela) – novela amerického spisovatele Waltera Jona Williamse
 Metropolitan (film, 1935) – americký film režiséra Richarda Boleslawského
 Metropolitan (film, 1990) – americký film režiséra Whita Stillmana

 tisk
 Metropolitan (deník) – zaniklý český pravicový deník